Svalstjärtskotinga (Phibalura flavirostris) är en fågel i familjen kotingor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i sydöstra Brasilien (Goiás) till östra Paraguay och nordöstra Argentina. Tidigare behandlades palkachupakotingan (Phibalura boliviana) som underart till svalstjärtskotingan, och vissa gör det fortfarande.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som livskraftig (LC). Beståndet uppskattas till i storleksordningen 20 000 till 50 000 vuxna individer.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Kotingor
Fåglar i neotropiska regionen